Questa terra è la mia terra (Bound for Glory) – autobiografia di Woody Guthrie del 1943
 Questa terra è la mia terra (Bound for Glory) – film del 1976 diretto da Hal Ashby
 Bound for Glory – singolo di Angry Anderson del 1991, dall'album Blood from Stone
 Bound for Glory – evento di wrestling organizzato dalla Total Nonstop Action Wrestling
 Bound for Glory – edizione del 2005 dell'evento organizzato dalla TNA
 Bound for Glory – edizione del 2006 dell'evento organizzato dalla TNA
 Bound for Glory – edizione del 2007 dell'evento organizzato dalla TNA
 Bound for Glory – edizione del 2009 dell'evento organizzato dalla TNA
 Bound for Glory – edizione del 2010 dell'evento organizzato dalla TNA
 Bound for Glory – edizione del 2011 dell'evento organizzato dalla TNA
 Bound for Glory – edizione del 2012 dell'evento organizzato dalla TNA
 Bound for Glory – edizione del 2013 dell'evento organizzato dalla TNA
 Bound for Glory – edizione del 2014 dell'evento organizzato dalla TNA
 Bound for Glory – edizione del 2015 dell'evento organizzato dalla TNA
 Bound for Glory – edizione del 2016 dell'evento organizzato dalla TNA
 Bound for Glory – edizione del 2017 dell'evento organizzato dalla IW
 Bound for Glory – edizione del 2018 dell'evento organizzato dalla IW